Powiat Poznański Open 2014 – tenisowy turniej WTA kategorii ITF Women's Circuit w sezonie 2014 z cyklu Powiat Poznański Open rozgrywany w dniach 21–27 lipca 2014 roku w Sobocie na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 50 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 

2014
2014 w tenisie ziemnym
2014 w polskim sporcie